Västra Tjålmejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Tjålmejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,75 km²)
Västra Tjålmejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,9 ha)

Se även
Tjålmejaure, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn